Гёксу — турецкий топоним. Может означать:

 Гёксу — река.
 Гёксу (река, впадает в пролив Босфор) — река, впадает в пролив Босфор.
 Гёксу (приток Евфрата) — приток Евфрата.
  — основной левый приток Сейхана.
 Гёксу или Кючюксу (дворец) — дворец.